Фінал чемпіонату світу з хокею 2018 — фінальний матч чемпіонату світу з хокею 2018 року, який пройшов в Копенгагені 20 травня 2018 на «Роял Арена».

Передмова 
Цей фінальний матч стане повтором фінального матчу чемпіонату світу 2013 в якому шведи оформили свій дев'ятий титул чемпіонів світу. 

Для збірної Швеції це вже буде дванадцятий фінал (від моменту коли змінився формат чемпіонату і чемпіона визначають у фінальних матчах), до цього вони в вп'ятьох матчах здобували перемоги (1992, 1998, 2006, 2013, 2017) та шість разів зазнавали поразки (1993, 1995, 1997, 2003, 2004, 2011).

Для швейцарців це лише другий фінал, свій перший фінальний матч вони програли шведам у 2013 з рахунком 1–5.

Загалом у 22-х останніх офіційних матчах між цими збірними значна перевага на боці шведів 17 перемог, в активі швейцарців три перемоги ще два матчі команди завершили внічию, різниця шайб також на користь «Тре крунур» 81–37.

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Офіційний сайт  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2018
Травень 2018
2018 у Данії